Montégut puede referirse a: 

 Montégut, comuna francesa situada en Gers.
 Montégut, comuna francesa situada en Landas.
 Montégut, comuna francesa situada en Altos Pirineos.